Jméno Balduin III. (francouzsky Baudouin) nosilo v historii více vládců:

 Balduin III. Flanderský (940–962) – flanderský hrabě
 Balduin III. Henegavský (1088–1120) – henegavský hrabě
 Balduin III. Jeruzalémský (1130–1162/1163) – jeruzalémský král
 Balduin z Ibelinu, též Balduin III. z Ramly († kolem 1187) – baron z Ramly

Rozcestníky - panovník